Jan Dembiński (zm. 1577) – burgrabia krakowski, starosta lubomelski
 Jan Stanisław Dembiński – łowczy krakowski, starosta wolbromski i rudzki
 Jan Chrzciciel Dembiński (zm. 1770) –  cześnik krakowski, cześnik zatorski, szambelan Augusta II Mocnego
 Jan Nepomucen Dembiński – członek Stanów Galicyjskich